Prisenhof war der Name von

 andere Bezeichnung für ein Prisengericht
 Prisenhof Hamburg, 1939 bis 1945 erstinstanzliches Gericht in Prisensachen
 Prisenhof Berlin, ab März 1941 als Prisenhof Berlin-Südost und ab Juni 1941 zusätzlich mit Prisenhof Berlin-Riga, von April 1942 bis 1945 erstinstanzliches Gericht in Prisensachen
 Prisenhof Wilhelmshaven, existierte nur kurz im September 1941 unter Vizeadmiral z. V. Walther Franz
 Internationaler Prisenhof, im XII. Haager Abkommen vorgesehenes, aber nie zustande gekommenes internationales  Gericht in Prisensachen

siehe auch Oberprisenhof